Verger peut désigner plusieurs choses :
 Un verger est un espace de terrain dévolu à la culture d’arbres fruitiers ou arboriculture.
 Le Verger est une commune française, située dans le département d’Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Le verger est le nom d'une roche à bâtir, extraite sur la commune de Suilly-la-Tour dans la Nièvre. 
 Le verger est également un jeu coopératif de la société Haba.

 Jean-Louis Verger (1826-1857), prêtre qui assassina l’archevêque de Paris  Sibour.
 Pierre Verger (1902-1996), photographe et ethnologue français.
 André Verger (1906-1978), joueur français de rugby à XV.
 Jacques Verger (1943), historien médiéviste français.
 Frédéric Verger (1959), écrivain français.
Marianne Verger (1903-1960), personnalité politique française.

Voir aussi 
 Traité du Verger